«Энней Юнайтед» () — североирландский футбольный клуб из города Портадаун, в графстве Арма. Домашние матчи с 1983 года команда проводит на стадионе Тэндреджи Роад, вместительность которого составляет 1 500 зрителей. Клубные цвета: красно-белый.

Контактная информация 
Адрес: Annagh United F.C., Tandragee Road, Portadown, Co. Armagh, N.I.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Северной Ирландии